Oulmes kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Oulmes, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,

Marocko 

 Oulmes (kommun), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, Khemisset, 

Robotskapade Marockoförgreningar